Siebenhandl ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Siebenhandl (* 1990), österreichischer Fußballtorwart
 Udo Siebenhandl (* 1987), österreichischer Fußballtorwart